El Soneto 3 es uno de los 154 sonetos escritos por William Shakespeare.

La crítica lo considera uno de los 17 sonetos shakespearianos sobre la procreación y la observación de la destrucción del tiempo y de la belleza.

Traducción
Dile al rostro que ves al mirarte al espejo,
que es tiempo para él, de que modele a otro,
pues si su fresco estado, ahora no renuevas,
le negarás al mundo y a una madre su gloria.
¿Dónde hay una hermosura, de vientre virginal,
que desdeñe el cultivo de tu acción marital?
¿O dónde existe el loco, que quiera ser la tumba,
del amor de sí mismo y evitar descendencia?
Espejo de tu madre, que sólo con mirarte
evoca el dulce abril, que hubo en su primavera.
Así, por las ventanas de tu edad podrás ver,
tu presente dorado, pese a tus mil arrugas.
Mas si vives tan solo, por no dejar recuerdo,
muere célibe y muera contigo tu figura.

Referencias

Bibliografía
Alden, Raymond. The Sonnets of Shakespeare, with Variorum Reading and Commentary. Boston: Houghton-Mifflin, 1916.
Baldwin, T. W. On the Literary Genetics of Shakspeare's Sonnets. Urbana: University of Illinois Press, 1950.
Booth, Stephen. Shakespeare's Sonnets. New Haven: Yale University Press, 1977.
Dowden, Edward. Shakespeare's Sonnets. London, 1881.
Hubler, Edwin. The Sense of Shakespeare's Sonnets. Princeton: Princeton University Press, 1952.

Sonetos de William Shakespeare